Jean-François Heurtier (1739-1822), architecte français.
 Nicolas Heurtier (1812-1870), député français, conseiller d'État.
 Annelise Heurtier (née en 1979), écrivain française pour la jeunesse.